Saiga steht für:
 eine in eurasischen Steppen verbreitete Huftierart, siehe Saiga
 eine russische Selbstladeflinte, siehe Saiga-12
 einen ehemaligen französischen Automobilhersteller, siehe Saïga

Saiga ist der Name folgender Personen:
 Fumiko Saiga (1943–2009), japanische Diplomatin und Richterin am Internationalen Strafgerichtshof